LSI kan syfta på:

 LSI (integrerad krets) – Large Scale Integration, stort antal komponenter per integrerad krets
 LSI – ett politiskt parti Lëvizja Socialiste për Integrim i Albanien, se Socialistiska rörelsen för integration
 LSI – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Shetland, Skottland, se Sumburgh Airport
 LSI – en indexeringsmetod inom språkteknologi, se Latent semantisk indexering